K50, K-50 ou K.50 peut faire référence à :
 Bastien und Bastienne, K. 50, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Karry K50, un monospace du constructeur automobile chinois Karry ;
 K-50, un sous-marin nucléaire d’attaque de la Marine soviétique ;
 Maladie de Crohn, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 50, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres